Jan van Doerne (15e eeuw), heer van Deurne
 Jan van Doerne (16e eeuw), heer van Deurne